Odiidae är en familj av kräftdjur som beskrevs av William Higgins Coleman och Barnard 1991. Odiidae ingår i ordningen märlkräftor, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Odiidae 5 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Märlkräftor
Odiidae